Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 74-es, továbbá 74A, 74K, 74Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 74-es busz (Budapest)megszűnt
 74A busz (Budapest)megszűnt
 74Y busz (Budapest)megszűnt

 74-es busz (Ózd)

 74-es busz (Szeged)
 74A busz (Szeged)megszűnt
 74K busz (Szeged)ideiglenes